Эфиопи́стика — комплексная научная дисциплина, направленная на изучение Эфиопии. 
Ведущими мировыми центрами по изучению эфиопской культуры являются  Аддис-Абебского университета и Центр эфиопистики имени Иова Лудольфа Гамбургского университета.

История 
Основателем эфиопистики принято считать саксонского дипломата и учёного Иова Лудольфа.
 
Современный период в развитии эфиопистики берет свой начало в 1950-х годах, когда после состоявшегося в Риме Первого Международного конгресса эфиопистов, научная дисциплина получила широкое признание. Интерес научного сообщества к эфиопистике усилился после произошедшей в 1974 году в стране революции. В течение последних 25 лет, библиография страны увеличилась в несколько раз.

В Эфиопии признанным эфиопистом являлся Таддесси Тамрат.

Выдающимся российским эфиопистом считается С. Б. Чернецов.

См. также 
 Африканистика
 Востоковедение

Примечания

Литература 

 Abbink J. Ethiopian Society and History: a Bibliography of Ethiopian Studies, 1957-1990. Leiden, 1991.
 Abbink J. Eritreo-Ethiopian Studies in Society and History 1960-1995: a Supplementary Bibliography. Leiden, 1995.
 Abbink J. A Bibliography of Ethiopian-Eritrean Studies in Society and History 1995-2010.  Addis Ababa & Leiden, 2010.
 Baye Y. Five Decades of Ethiopian Studies. Journal of Ethiopian Studies. — 2009. — 42.1/2: v-xi.
  From Manuscripts to the Computer: Ethiopian Studies in the Last 150 Years // The Edward Hincks Bicentenary Lectures. / K.J. Cathcart (ed.). — Dublin, 1994. — pp. 117–35.
 "Ethiopian Studies". // . Vol. 2: D-Ha. / , et al. (eds.). — Wiesbaden: , 2005. — pp. 433f-438.

Науки по культурным ареалам
Эфиопия